Szűz csillagkép
Szüzesség, az emberek testi szerelem előtti állapota, mely életre szóló fogadalom is lehet

Személyek 
Szűz Mária, Jézus Krisztus anyja
Jeanne d’Arc, az „orléans-i szűz”
Vesta-szüzek, palotájuk egy egyházi intézmény volt az ókori Rómában

en:Virgin (disambiguation)
cs:Panna (rozcestník)
de:Virgin
sk:Panna